Вече — может означать:

 Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси.
 Новгородское вече
 Вече — нижняя палата парламента Югославии.
 «Вече» — международный кинофестиваль исторических фильмов.
 «Вече» — политическая партия на Украине.
 Хорватское вече обороны (Хорватский совет обороны) — вооруженные формирования боснийских хорватов в период Боснийской войны.

Топоним 
 Вече — деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района Псковской области России.

Издания и издательства 
 «Вече» — черносотенная газета, некоторое время орган «Союза русского народа».
 «Вече» — публицистический альманах русской эмиграции (с 1981 года).
 «Вече» — самиздатский журнал.
 «Вече» — российское издательство.

См. также 

 «Общее вече» — революционная газета, приложение к герценовскому «Колоколу».